

Населені пункти та їхні частини
 Студзянка — село в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Студзянка — село в гміні Єзьорани Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Студзянка — частина міста Хоцивель у Старгардському повіті Західнопоморського воєводства
 Студзянка — частина села Клещин у гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Студзянка — колонія в гміні Ломази Більського повіту Люблінського воєводства
 Студзянка — колонія в гміні Кринкі Сокульського повіту Підляського воєводства
 Студзянка — колонія в гміні Ґізалкі Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Студзянка — лісова осада в гміні Новий Дунінув Плоцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки